L'Essor peut désigner :

Périodiques 

 L'Essor est un quotidien national et gouvernemental du Mali, créé en 1961.
 L'Essor est un hebdomadaire régional des départements de la Loire, Rhône et Isère, fondé en 1946.
 L'Essor est un bimestriel indépendant et humaniste publié en Suisse romande depuis 1905.
 L'Essor est une revue trimestrielle des anciens du Cours complémentaire de Schirmeck en Alsace, créée en 1929.
 L'Essor bigourdan est un hebdomadaire de Lourdes.
 L'Essor du Limousin est un hebdomadaire régional, à Limoges, depuis 1965. Il succéda au journal électoral L'Essor de la Corrèze, créé en 1962.
 L'Essor sarladais est un hebdomadaire régional de Sarlat en Périgord.
 L'Essor savoyard est un hebdomadaire régional sur Annecy et Chambéry, depuis 1951.
 L'Essor des Sénégalais de l'extérieur est le bulletin de l'Union des initiatives locales pour le codéveloppement (UNILCO) réunissant des Sénégalais de France.

Films 
 L'Essor de Charles Burguet, 1920.

Lieux, groupes et mouvements 
 L'Essor est un centre culturel au Sentier, en Suisse. 
 L'Essor était un cercle artistique réaliste à Bruxelles, 1876-1883 (?).
 L'Essor était une compagnie théâtrale en Tunisie.
 L'Essor est une association française au service des personnes en difficultés, créée en 1939.
 L'Essor est une école secondaire à Tecumseh, Ontario (Canada).

Sport 
 L'Essor est une fédération sportive des invalides et handicapés, en Belgique.
 L'Essor est un club de football à Saint-Omer (Pas-de-Calais), créé en 1977.
 L'Essor breton est une course cycliste, depuis 1991.
 Le Trophée de l'Essor basque est une course cycliste en France.
 Le Challenge de l'Essor est une compétition de rugby à XV français.
 Le Prix de l'Essor est une épreuve de vitesse automobile organisée par le journal L'Auto (cité en 1913).
 Le Tournoi de l'Essor est une compétition de basket-ball en Belgique (cité en 2007).

Divers
 L'Essor, Agence immobilière de Trans-en-Provence 
 L'Essor, association, Centre de post-cure - Réinsertion sociale des patients ayant connu des problèmes psychiatriques, à Amiens.
 L'asbl ESSOR, entreprise belge de formation par le travail, à Thuin.
 Essor est un fabricant de cycles français.

Homonymie de titre